Любов до природи (потяг, пристрасть) — складна суміш непідвладних вольовому регулюванню  етичних,  естетичних,  релігійних почувань, які мають зацікавлений характер і засновані на захопленні і насолоді красою природи, симпатії, схилянні і благоговіння перед нею тощо Любов до природи може бути складовою частиною любові до Бога, а також до  батьківщини, малої батьківщини, будучи мотивацією патріотизму і природоохорони. Любов до природи викликає  альтруїстичні і одночасно  егоїстичні мотивації бути поруч з об'єктом любові, дивитися на нього, володіти ним, захищати його. Любов до природи відрізняється від любовного ставлення до природи, під яким розуміється виховання в людині симпатії, співчуття, поваги до природи, вміння нею милуватися і захищати її.

Одну з найбільш серйозних робіт обговоренню такого складного і таємничого поняття як любов до природи присвятив відомий російський педагог і діяч охорони природи Б. Є. Райков ще в 1915 р. На його думку, любов до природи є «абстрактним відчуванням збірного характеру». У нього входять різноманітні і складні переживання, як то:
 Насолода гарними формами, фарбами, звуками та пов'язані з цим сприйняття і уявлення ;
 Подив перед розмаїттям форм і явищ у природі, інтерес перед новим, незнайомим, прагнення, що випливає звідси, дізнатися, можливо, зрозуміти, пояснити насолоду від успіху самостійних спроб і досягнень у цій галузі;
 Схиляння перед величчю природи, її піднесеною красою, неосяжністю, що переходить у почуття розчулення, свідомості власної нікчемності, швидкоплинності нашого буття перед лицем вічності, священний трепет перед нескінченністю.

Крім цього, Б. Є. Райков вважав, що любов до природи, звичайно, складається з трьох груп почувань: по-перше, естетичних, по-друге, етичних, по-третє, інтелектуальних.

З ним частково не згоден автор легендарної «Рози світу» Данило Андрєєв: любов до природи може бути явищем фізіологічного порядку, може бути явищем порядку естетичного, нарешті — порядку етичного і релігійного. Явищем тільки одного порядку вона не може бути — інтелектуального.

На думку відомого англійського культуролога і екофілософа Джона Раскіна, любов до природи — безумовно, саме здорове почуття, несумісне зі злими пристрастями: «Відсутність любові до природи не є безсумнівним недоліком, але наявність цього почуття — обов'язкова ознака доброго серця й справедливого морального відчуття…, ступінь глибини цього почуття, ймовірно, визначає і ступінь шляхетності й краси характеру».

Див. також 
 Природа
 Природоохоронна ідеологія
 Краса в природі
 Панування над природою
 Біофілія
 Гуманітарна екологія
 Глибинна екологія
 Екософія
 Митці дикої природи

Ресурси Інтернету 
 Любов до природи http://www.gral.ru/gazeta/gazeta-arkhiv-2009/69---75-7--2009/465-2009-11-02-11-54-35.html 
 Штиль М. Любовь к природе http://www.new-ecopsychology.org/ru/books/poems_lecture_article/article-7.htm 
 Як навчити дитину любити і зберігати природу? http://vospitatel.com.ua/zaniatia/raznoe/priroda.html 
 Як ви розумієте смисл виразу = любов до природи http://otvet.mail.ru/question/83174035
 Любов людини до природи http://www.forum.nedug.ru/threads/777556-Любовь-человека-к-природе#.UgYkb6zBa70

Примітки 

Охорона довкілля
Краса